Мюнхен () — місто в Німеччині, столиця федеральної землі Баварія.

Інші значення 
 Мюнхен — район Німеччини в Баварії.
 «Мюнхен» — фільм Стівена Спілберга 2005.
 Мюнхен 1860 — футбольний клуб
 Мюнхен Арена (Альянц Арена)  — стадіон в Мюнхені.
 Мюнхен — німецький легкий крейсер часів Першої світової війни.
 Мюнхен — німецький пасажирський океанський лайнер, спущений на воду 1922 року, більш відомий під назвою Генерал Штойбен.

Див. також 
 Міжнародний аеропорт Мюнхена